Nicola I – papa della Chiesa Cattolica
 Nicola I del Montenegro – re del Montenegro
 Nicola I di Alessandria – patriarca greco-ortodosso di Alessandria
 Nicola I di Costantinopoli (Nicola I Mistico) – vescovo, teologo e politico bizantino, patriarca di Costantinopoli
 Nicola I di Russia – imperatore di Russia dal 1825 alla morte